UNICA — це Міжнародна спілка кіно, член офіційної ради UNESCO.

Мета фестивалю UNICA 
Метою фестивалю є: — сприяння розвитку відео та фільмовиробництва, як засобу міжнародного спілкування; — підтримка міжнародного культурного співробітництва; — представлення федеративних членів в UNESCO; — досягнення визнання свободи і незалежності вираження федеративних членів.

Діяльність 
Починаючи з 1932 року Міжнародний фестиваль незалежного кіно «UNICA», проводиться щорічно в різних країнах світу. Генеральна Асамблея є верховним органом UNICA, в якій можуть брати участь і голосувати всі федеративні члени. Комітету належить виконавча влада, що складається з десяти чоловік. Члени Комітету обираються Генеральною Асамблеєю на три роки. На прохання організаторів різних міжнародних кінофестивалів, які дотримуються правил і положень UNICA, їм надається різнобічна підтримка. З цієї нагоди проведення фестилю організаторами вручається спеціальна медаль Уніка.

Фільмотека 
Фільмотека UNICA, створена в 1938 р, на даний момент налічує більше 1000 робіт у вигляді кіно- та відеофільмів. 1935 роком датується найстаріший фільм. В бібліотеці представлені копії кіно- і відеофільмів подаровані їх авторами і відповідними федераціями. Члени UNICA мають доступ до каталогу з докладною інформацією про назви фільмів, що зберігаються в бібліотеці.

Проведення фестивалю 
Основна подія щорічного фестивалю UNICA — це першість світу, на якому кожна з кінофедерацій представляє фільми, зняті протягом останнього року. Премії вручаються міжнародним журі, до складу якого входять також і професійні кінорежисери. Найцікавіші роботи нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями. Для молодих кінорежисерів, вік яких не перевищує 25 років, проводиться конкурс «UNICA-Jeunesse». Він також є частиною конкурсної національної програми.

Фестиваль 1-хвилинних фільмів також проводиться в рамках фестивалю UNICA, в якому можуть брати участь і організації, які не є членами UNICA. Цей конкурс проводиться для фільмів, тривалість яких не перевищує 1 хвилини.
У відкритому режимі проходить підсумкове обговорення журі, на якому визначається фільм-переможець.

Гості фестивалю і глядачі мають можливість зустрітися з авторами фільмів і взяти участь в обговоренні. Обговорення зазвичай проводяться за допомогою синхронного перекладу. Для учасників фестивалю і членів організації UNICA проводяться також різні тематичні форуми, на яких вони обмінюються своїми ідеями та досвідом.

Комітет UNICA і організатори Конгресу направляють свої зусилля на встановлення контактів між режисерами, глядачами і організаціями, які не є членами UNICA. Програма Конгресу включає також діяльність з організації відпочинку та інших громадських заходів.

Примітки 

Кінофестивалі США